Kosse steht für:

 eine Stadt in Texas, siehe Kosse (Texas)
 eine Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien, siehe Kosov
 einen ehemaligen Stadtteil der Stadt Königsberg (Preußen), siehe Kosse (Königsberg)

Kosse ist der Familienname folgender Personen:
Lothar Kosse (* 1959), deutscher Musiker